Badelt ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Badelt (* 1951), österreichischer Volkswirt
 Klaus Badelt (* 1967), deutscher Komponist